Яценко Олександр Іванович — може значити:

 Яценко Олександр Іванович — український філософ.
 Яценко Олександр Іванович (24 лютого 1985, Київ)  — український футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок